Hrvatska:
 Podhum (Jelenje), naselje u općini Jelenje

BiH:
 Podhum (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
 Podhum (Livno, BiH), naselje u općini Livno
 Podhum (Mostar, BiH), naselje u gradu Mostaru

Crna Gora:
 Podhum (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica